Amalie Håkonsen Ous (ur. 23 kwietnia 1996) – norweska biegaczka narciarska, złota medalistka mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym w sprincie.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej zadebiutowała 29 stycznia 2014 roku we włoskiej dolinie Val di Fiemme podczas mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym. Wystartowała w jednej konkurencji – sprincie stylem dowolnym, w którym zajęła 13. miejsce.

Kolejnym startem w zawodach międzynarodowych był występ na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym. W kazachskim Ałmaty ponownie wystartowała w jednej konkurencji – sprincie rozgrywanym techniką klasyczną, którą ukończyła na 17 miejscu.

22 lutego 2016 na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym, w rumuńskim Râșnovie wywalczyła tytuł mistrzyni świata juniorów w sprincie stylem dowolnym.

11 marca 2015 roku zadebiutowała w pucharze świata. W biegu sprinterskim rozgrywanym techniką klasyczną w norweskim Drammen zajęła 48. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1996
Norwescy biegacze narciarscy